Amédée est un prénom masculin venant du latin Amadeus, dérivé de « amare deum », et signifiant « celui qui aime Dieu ». Il est aujourd'hui peu usité. Il a pour variantes Ame, Amadeu, Amadieu et Amadei, utilisés surtout comme nom de famille.

Culture

Cinéma 
 Amédée est un film français réalisé par Gilles Grangier.

Théâtre 
 Amédée ou Comment s'en débarrasser est une pièce d'Eugène Ionesco.
 Amédée est une pièce de Côme de Bellescize.

Roman 

 Amédée (Power for sale) est un roman de John Knittel.

Anthroponyme

Souverains 
Amédée est un prénom dynastique porté notamment par:
  ;
 .

Liste de souverains notables
 
 
  
 
 Amédée V de Savoie dit « le Grand » (1249-1323), comte de Savoie
 Amédée VI (1334-1383), petit-fils du précédent, comte de Savoie (1343-1383)
 Amédée VII de Savoie (1360-1391), fils du précédent, comte de Savoie
 Amédée VIII de Savoie (1383-1451), fils du précédent, comte, puis duc de Savoie
 Amédée IX de Savoie (1435-1472), petit-fils du précédent, duc de Savoie

Ecclésiastiques et saints catholiques 
 Amédée, archevêque de Lyon de 1143 à 1148
 Amédée (1349-1374), évêque de Grasse
 Amédée de Bie (1844-1920), moine cistercien, abbé général de l'Ordre de Cîteaux
 Amédée IX de Savoie (+ 1472), bienheureux, fêté le 30 mars et le 27 avril
 Saint Amédée de Clermont ou Amédée de Lausanne (+ 1158), évêque de Lausanne, fêté le 28 janvier, le 30 août et le

Militaires 
 Amédée Courbet (1827-1885), amiral français
 Amédée François Frézier (1682-1773), ingénieur militaire, explorateur, botaniste, navigateur et cartographe français
 Amédée Mouchez (1821-1892), amiral français
 Amédée de Pérusse des Cars (1790 - 1868) 
 Amédée Willot (1755-1823), général de la Révolution française

Artistes 
 Amédée, nom de scène de l'acteur français Philippe de Chérisey (1923-1985)
 Amédée Achard (1814-1875), un romancier français
 Amédé Ardoin (1898-1942 ou 1950), un musicien créole de Louisiane, chanteur et joueur d'accordéon diatonique
 Amédée Fraigneau (1863-1905), un homme de lettres français
 Amédée Gastoué (1873-1943), un compositeur français
 Amédée Ozenfant (1886-1966), un peintre français
 Amédée Pichot (1795-1877), un écrivain français
 Amédée Pierre (1937-2011), un homme de théâtre et chanteur ivoirien
 Amédée Piette (1808-1883), un écrivain français
 Amédée Varin (1818-1883), un graveur français

Autres personnalités 
 Amédée Thierry (1797-1873), historien français
 Amédée Dechambre (1812-1886), médecin français
 Amédée Bollée père (1844-1917), fondeur de cloches et inventeur
 Amédée Bollée fils (1867-1926), fils du précédent, constructeur d'automobiles
 Amédée Jobin (1861-1945), ingénieur français
 Amédée Gordini (1899-1979) né en Italie, sous le prénom d'Amedeo, puis naturalisé français
 Amédée Domenech (1933-2003), joueur de rugby à XV français

Toponyme

Australie et Canada 
  ;

Canada 
 le Bonnet à Amédée, un mont à Saint-Fabien-de-Panet, MRC Montmagny, Chaudière-Appalaches, Québec ;
 la Montagne chez Amédée, un mont de Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec ;
 le parc Amédée-Dionne, une zone de préservation de Saint-Dominique-du-Rosaire, MRC Abitibi, Abitibi-Témiscamingue, Québec ;
 le parc Amédée-Meunier, un parc dans Repentigny, MRC L'Assomption, Québec ;
 le parc industriel Amédée-Dion, parc dans Boisbriand, MRC Thérèse-De Blainville, Québec ;
 le pont Amédée, une infrastructure routière dans Mont-Saint-Pierre, MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec ;
 le pont Amédée-Levesque, une infrastructure routière dans Saint-Cléophas, MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent, Québec ;
 la rivière Amédée, un affluent du fleuve Saint-Laurent, dans Baie-Comeau, MRC Manicouagan, Québec ;
 Saint-Amédée, un hameau de Papineauville, MRC Papineau, Outaouais, Québec ;

France 
 l'îlot Amédée, un îlot au large de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie ;
 le phare Amédée, sur l'îlot Amédée.

Référence 

Homonymie de titre

pl:Amadeusz (imię)